Le nom James MacDonald ou James McDonald est porté par les personnes suivantes :

 Sport 
 James MacDonald   (1879-1925), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 James McDonald (1984-), un joueur américain de baseball ;
 James Allan MacDonald dit « Kilby », (1914-1986), un joueur canadien de hockey sur glace.

 Cinéma 
 Jim MacDonald (1906-1991), un acteur vocal américain, voix de Mickey Mouse ;

 Autres
 James Grover McDonald (1886-1964), diplomate américain.

Voir aussi